Burg Schellenburg steht für:

 Burg Schell-Pyrmont (heute Schellenburg), Bad Pyrmont, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Ringwall Schellenburg, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Burgruine Schellenburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Burg Cvilín (Schellenburg), Tschechien

Siehe auch:

 Burg Schellenberg